Le nom Bucks peut désigner :
Comté de Bucks, en Pennsylvanie
Bucks (Alabama), en Alabama
Buckinghamshire, en Angleterre
 Les Bucks de Milwaukee est une équipe de Basket-ball américaine évoluant en NBA.